

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Vanderbilt – villaggio della Contea di Otsego, Michigan
 Vanderbilt – borough della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Vanderbilt – census-designated place della Contea di Jackson, Texas

Persone 
 Vanderbilt – famiglia statunitense di origine olandese
 Cornelius Vanderbilt – imprenditore statunitense
 Gertrude Vanderbilt Whitney – scultrice, mecenate e collezionista d'arte statunitense
 James Vanderbilt – sceneggiatore statunitense
 William Henry Vanderbilt – imprenditore statunitense

Altro 
 Coppa Vanderbilt – competizione automobilistica statunitense
 Università Vanderbilt – università statunitense